Жемчужина, жемчуг — твёрдое округлое образование, извлекаемое из раковин некоторых моллюсков.

В культуре 
 «Жемчужина» — балет Риккардо Дриго в постановке Мариуса Петипа (Большой театр, ). 
 «Жемчужина» — повесть Джона Стейнбека (1947).
 «Жемчужина» — фильм Эмилио Фернандеса, экранизация одноимённой повести Стейнбека (Мексика—США, 1947).
 «Жемчужина» — балет Надежды Симонян в постановке Константина Боярского, либретто по мотивам одноимённой повести Стейнбека (Ленинградский театр оперы и балета, 1965).

Фамилия 
 Жемчужина, Полина Семёновна (1897—1970) — советский партийный и государственный деятель, жена В. М. Молотова.
 Жемчужина, Елена Николаевна (род. 1931) — артистка балета и педагог.

Топоним 
 Жемчужина — село в Крыму.
 Жемчужина — озеро в Ленинградской области.
 Жемчужина — река в Магаданской области.

Здания и сооружения 
 «Жемчужина» — кафе в Баку.
 «Восточная жемчужина» — башня в Китае.
 «Западная жемчужина» — башня в Китае.
 Жемчужина Бахрейна — искусственный архипелаг в Бахрейне.

Футбольные клубы 
 «Жемчужина-Сочи» — российский футбольный клуб из Сочи.
 «Жемчужина-2» — фарм-клуб сочинской «Жемчужины».
 «Динамо-Жемчужина-2» — фарм-клуб сочинской «Жемчужины».
 «Жемчужина» — российский футбольный клуб из Будённовска.
 «Жемчужина» — бывший футбольный клуб из Ялты.
 «Жемчужина» — украинский футбольный клуб из Одессы.
 «Жемчужина» — название женского футбольного клуба «Кубаночка» из Краснодара в 1988 году.

См. также 
 
 Жемчужинка